Cinema:
 Hairspray (pel·lícula de 1988), pel·lícula de John Waters
 Hairspray (pel·lícula de 2007), pel·lícula d'Adam Shankman basada en el musical

 Teatre: Hairspray (musical), musical basat en la pel·lícula original